Осини́шки (, ) — хутор в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположен у северо-западной границы района. Расстояние до районного центра Сморгонь по дороге — около 22,5 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть более 4 км. Ближайшие населённые пункты — Боровые, Мель, Старая Рудня.

Согласно переписи население Осинишек в 1999 году насчитывало 1 жителя.

Неподалёку от хутора находится, так называемый, „скалодром“ — груда камней, используемая в тренировках скалолазами.

Осинишки располагаются непосредственно на территории ландшафтно-ботанического заказника «Голубые озёра».

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком 

Населённые пункты Сморгонского района